Bytom Open 2008, właśc.  ZRE Katowice Bytom Open 2008 lub Polska Energia Open - Bytom 2008 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2008 z cyklu Bytom Open rozgrywany w dniach 16–22 czerwca 2008 roku w Bytomiu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 30 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2008
2008 w tenisie ziemnym
2008 w polskim sporcie